Portia  – genere di ragni
Portia  – variante del nome proprio di persona Porzia
Portia  – comune statunitense in Arkansas
Rifugio Portia  – in provincia di Torino, tra Val Susa e Valle di Viù

Pagine correlate
Porzia
Porzio